Nędza-Kubiniec ist der Familienname folgender Personen:
 Andrzej Nędza-Kubiniec (* 1991), polnischer Biathlet und Skilangläufer
 Maciej Nędza-Kubiniec (* 1990), polnischer Biathlet und Skilangläufer